Rs es la abreviatura de dos monedas:

Real de vellón, en España.

Rupia, en la India.

Abreviatura